Tagesschau vor … steht für:

 Tagesschau vor … (ARD), ARD-Tagesschau vor 20, 25 oder 30 Jahren
 die Serie «Tagesschau vor 25 Jahren» auf DRS, siehe Tagesschau (SRF)